Supercupa Europei 1996 a fost o serie de două meciuri de fotbal desfășurate pe 15 ianuarie și 5 februarie 1997 între câștigătoarea Ligii Campionilor 1995-1996 Juventus și Paris Saint-Germain, câștigătoarea Cupei Cupelor. Juventus a câștigat ambele meciuri cu 9-2 la general (un record în istoria cupei), umilind-o pe PSG pe Parc des Princes cu 6-1 în prima mansă și cu 3-1 în a doua, care s-a jucat în Palermo.

Detalii

Prima manșă

A doua manșă

Vezi și 
Liga Campionilor 1995-1996
Cupa Cupelor UEFA 1995-96

Legături externe 
RSSSF
uefa.com 

1997 în fotbal
Supercupa Europei